Vallier est un prénom masculin peu usité.

Vallier est aussi un patronyme.

Saint chrétien
 Vallier de Langres (), archidiacre et martyr des Vandales près de Langres en Champagne-Ardenne ; fête le 22 octobre.
 Vallier de Viviers, 510. Évêque de Viviers ; fête le 22 janvier.

Nom de famille 
 Hélène Vallier (1932-), actrice française ;
 Jean Vallier, évêque de Grasse au  ;
 John Vallier (1920-1991), pianiste et compositeur anglais ;
 Jean Vallier (1938-), homme de lettres français ;
 Maurice Vallier (1929-), acteur suisse.

Autre
 Le maquis Vallier, organisation de la Résistance intérieure française à l’Occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale, opérant dans le nord du Var (notamment la vallée du Verdon), de février à août 1944.

Homonymie